Carlo Piantoni (1925-2009) – insegnante e scrittore italiano
Giuseppe Piantoni (1890-1950) – direttore di banda e compositore italiano
Guglielmo Piantoni, noto anche come Guillermo (1912-1965) – calciatore italiano
Roger Piantoni (1931-2017) – calciatore francese